Serwecz – wieś na Białorusi, w rejonie wilejskim obwodu mińskiego
 Serwecz – wieś na Białorusi, rejon korelicki, obwód grodzieński
 Serwecz – rzeka na Białorusi, dopływ Wilii, dorzecze rzeki Niemen
 Serwecz – rzeka na Białorusi, lewy dopływ Niemna
 Serwecz – jezioro na Białorusi